Mbaye Diagne ist der Name folgender Personen:

* Mbaye Diagne (Offizier) (1958–1994), senegalesischer Armeeoffizier
 Mbaye Diagne (Fußballspieler) (* 1991), senegalesischer Fußballspieler